Елизавета Неманич (), также известная как Елизавета Сербская (Рашка, 1270 — 1331) — сербская принцесса из рода Неманичей, супруга боснийского бана Степана I Котроманича и мать будущего короля Степана II Котроманича. Дочь сербского короля Стефана Драгутина и Екатерины Венгерской (Екатерины Арпад), внучка венгерского короля Иштвана V.

Биография

Дата рождения 
Исчерпывающих точных сведений о жизни Елизаветы нет: ведутся споры о том, когда она родилась. По одной из версий историков, брак Стефана Драгутина и Екатерины Венгерской связывается с сербско-венгерской войной 1268 года. Отец Драгутина, Стефан Урош I, напал на , которым владел Бела Ростиславич, внук короля Белы IV. О войне известно только из венгерских источников: король Бела IV послал войско на помощь внуку, в битве Урош потерпел поражение и попал в плен, после чего был заключён мир. Условием заключения мира был династический брак между внучкой Белы Екатериной и старшим сыном Уроша Стефаном. Урош обязался отречься от сближения с Византией и её императором Михаилом VIII Палеологом, который пытался выдать замуж свою дочь Анну за Милутина, младшего сына Неманичей. В Сербии Стефан получил титул . Историки, исходя из возможного заключения династического брака в 1268 году, указывают это как примерное время рождения Елизаветы. Сама она получила имя в честь бабушки по материнской линии Елизаветы Куманской, жены венгерского короля Иштвана V.

Семья 
В 1284 году Драгутин получил от Елизаветы Куманской банат Мачва, Усору и Соли, став одним из боснийских правителей.  в Драгутиновом житии писал о заключении брака между Елизаветой, дочерью Драгутина, и боснийским баном Степаном I Котроманичем, сыном Приезды I и Елизаветы Славонской. Брак был заключён после 1284 года с целью прекращения междоусобных войн, а Дубровницкая республика направила поздравления и поклон королю Драгутину.

У Елизаветы было двое братьев и три сестры:
 Стефан Владислав II, в 1316 году стал , а через 5 лет снова овладел Драгутиновыми землями (в 1324 году их занял Стефан Дечанский).
  был одним из кандидатов от отца на сербский престол во время гражданской войны.
 Урса (Урсула) Неманич вышла замуж за Павла I Шубича, потомка Анжуйской династии.
 Ещё две сестры, Катарина и Магдалена, упомянуты историком .

Дети 
У Стефана и Елизаветы было семеро детей:
 Мирослав
 Нинослав (р. около 1288 года в Яйце)
 Стефан II Котроманич
 Катарина (ок. 1294,  — 1355), вышла замуж ок. 1338 года за Николу, жупана Захумского
 Владислав (ок. 1295 — 1354)
 ребёнок, имя неизвестно (ок. 1300 — 1331)
 Мария (р. около 1308 года).

Родословная

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Неманичи
Супруги правителей Боснии
Супруги правителей XIII века
Супруги правителей XIV века